Kentucky Christian University – università cristiana a Grayson, Kentucky
 Kapiti Coast United – squadra di calcio della Nuova Zelanda

Codici 
 KCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masindi (Uganda)